Steinrain ist der Ortsname von

 Steinrain (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Steinrain (Mariaposching), Ortsteil der Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern